Punta Valparaíso ist der Name folgender Landspitzen:

 Punta Valparaíso (Antarktika) im Süden der Lemaire-Insel
 Punta Valparaíso (Nicaragua) am Ufer des Nicaraguasees im Departamento Chontales
 Punta Valparaíso (Chile) am Canal Magdalena in der Region Magallanes